Questa voce contiene l'elenco dei prodotti a marchio Nokia.

Prodotti e servizi attuali

Audio 
 Nokia OZO Audio
 Nokia Portable Wireless Speaker SP 101: altoparlante portatile bluetooth con microfono integrato che garantisce fino a 4 ore di riproduzione wireless.
 Nokia Portable Wireless Speaker 2: altoparlante portatile bluetooth in materiale riciclato al 100%, impermeabile e con una batteria con autonomia di 22 ore.
 Nokia Active: auricolari wireless, ultraleggeri, sviluppati appositamente per essere ergonomici, confortevoli e sicuri, regolazione perfezionata, suono ad alta qualità con bassi profondi, comando chiamate in remoto e musica, resistente all'acqua e alla polvere.
 Nokia Stereo: auricolare con camera acustica in alluminio, possibilità di interagire con Assistente Google via telefono attraverso il tasto centrale.
 Nokia Power Earbuds: auricolari wireless impermeabili fino a 150 ore di riproduzione (usando la custodia di ricarica), batteria da 50 mAh, custodia di ricarica portatile con batteria integrata da 3000 mAh, durata degli auricolari fino a 5 ore, interfaccia Bluetooth 5.0, ricarica tramite connettore USB-C, controlli touch, accesso all'assistente vocale con un tocco.
 Nokia Power Earbuds Lite BH405: auricolari wireless resistenti all'acqua fino a 30 minuti e fino a un metro di profondità, autonomia fino a 5 ore di riproduzione con una sola carica, 35 ore con la custodia di ricarica tascabile e fino a 6 ricariche aggiuntive per un massimo di 30 ore di riproduzione con la custodia.
 Nokia Essential True Wireless Earphones 3100: auricolare wireless in ear, che garantisce fino a due ore di riproduzione senza interruzioni, pressione sonora di 91 dB, a prova di schizzi, sudore e acqua, Bluetooth 5.0.
 Nokia Essential True Wireless Earphones E1200: auricolari wireless over-ear, con l'archetto superiore che si può piegare in modo da facilitare la trasportabilità, jack da 3,5 mm, connettività wireless e autonomia di oltre 40 ore con una singola carica. 106 dB, batteria ricaricabile da 500 mAh.
 Nokia Essential True Wireless Earphones E1502
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3101
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3102
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3103
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3110
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3100 Plus
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3200 auricolare True Wireless Stereo in ear, pressione sonora di 103 dB, batterie ricaricabili da 50 mAh per ciascun auricolare, custodia di ricarica da 360 mAh, connettività Bluetooth 5.0, controlli touch per audio, chiamate e assistente vocale, uscita USB-C, compatibili con Android e iOS, peso di 4 grammi, autonomia fino a 5 ore di riproduzione e fino a 12 ore aggiuntive con la custodia di ricarica.
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3511
 Nokia Essential True Wireless Earphones E3500 auricolare True Wireless Stereo in ear, pressione sonora di 103 dB, batterie ricaricabili da 48 mAh per ciascun auricolare, custodia di ricarica da 360 mAh, controlli touch per audio, chiamate ed assistente vocale, uscita USB-C, compatibile con Android e iOS, autonomia fino a 7 ore di riproduzione per ciascun auricolare e fino a ulteriori 25 ore utilizzando la custodia in dotazione.
 Nokia Pro True Wireless Earphones: auricolari wireless, 100 dB di pressione sonora, batterie al litio ricaricabili incorporate, 3,7 V, resistenza a schizzi d'acqua e sudore, Bluetooth 5.1, autonomia fino a 6,5 ore di riproduzione con una sola carica.
 Nokia True Wireless Earphones T3110
 Nokia True Wireless Earphones T3030
 Nokia True Wireless Earphones T3010
 Nokia True Wireless Earphones T3020
 Nokia Pro True Wireless Earphones P3802A
 Nokia Professional True Wireless Earphones P3600
 Nokia Essential Earphones E2101A
 Nokia Essential Earphones E2102A
 Nokia Lite Earbuds BH-205
 Nokia Noise Cancelling Earbuds BH-805
 Nokia Essential Wireless Headphones E1200 ANC
 Nokia Power Earbuds Lite BH-405
 Nokia Headset T4010
 Nokia Lite Earbuds: auricolari wireless con batteria da 40 mAh per un'autonomia fino a 6 ore con una singola carica e 36 ore o 6 ricariche aggiuntive con la custodia con batteria da 400 mAh, connettività Bluetooth 5.0
Nokia SP-101: altoparlante wireless portatile. Connettività Bluetooth, 4 ore di riproduzione con una sola carica e microfono integrato.
Nokia Clarity Earbuds 2 Pro: auricolari con custodia di ricarica in plastica riciclata al 100% e con funzione Hybrid Active Noise Cancelling.
Nokia Headset T2000

Televisori 
Nokia produce e commercializza smart TV con sistema operativo Android TV. L'azienda ha fatto ritorno dalla fine del 2019 nel settore degli apparecchi televisivi dopo una prima parentesi durata fino alla fine degli anni 80, quando ancora utilizzava il marchio ITT.

I televisori, attualmente, sono disponibili solo per alcuni mercati.

 Smart TV 24": smart TV HD con schermo da 24 pollici, design a cornice diamantata e griglia dell'altoparlante sagomata, alimentatore da 12 Volt, assistente Google, telecomando retroilluminato e audio surround Dolby Digital
 Smart TV 32": smart TV HD con schermo da 32 pollici, design a cornice diamantata e griglia dell'altoparlante sagomata, altoparlanti QuatroX da 24 W e tweeter da 15 W con una proiezione audio a 360°, luminosità di 325 nit e rapporto di contrasto di 3000:1.
Smart TV 39": smart TV HD con schermo da 39 pollici, design a cornice diamantata e griglia dell'altoparlante sagomata, telecomando retroilluminato, audio surround Dolby Digital e assistente Google.
Smart TV 40"smart TV FHD con schermo da 40 pollici, design a cornice diamantata e griglia dell'altoparlante sagomata, telecomando retroilluminato, audio surround Dolby Digital e assistente Google.
Smart TV 43": smart TV con schermo da 43 pollici 4K UHD (o FHD) con risoluzione 3840 × 2160 pixel; 178° di angolo di visuale, luminosità massima pari a 400 ni Dolby Vision, tecnologia MEMC e Intelligent Dimming; processore PureX quad core da 1 GHz con GPU Mali 450MP4, 2,25 GB di RAM e 16 GB di storage; Android TV 9.0 Pie; connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz), Bluetooth 5.0, 3 porte HDMI, 2 porte USB (2.0 + 3.0), porta Ethernet e speaker inferiore da 24 W in collaborazione con JBL con supporto Dolby Audio e DTS TruSurround.
Smart TV 50": smart TV con schermo da 50 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 48 watt, suono 6D, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.
Smart TV 55": smart TV con schermo da 55 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 24 watt con supporto a DTS TruSurround, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.
Smart TV 58": smart TV con schermo da 58 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 24 watt con supporto a DTS TruSurround, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.
Smart TV 65": smart TV con schermo da 65 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 24 watt con supporto a DTS TruSurround, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.
Smart TV 70": smart TV con schermo da 70 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 24 watt con supporto a DTS TruSurround, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.
Smart TV 75": smart TV con schermo da 75 pollici Ultra HD (4K) con un angolo di visone di 178°, memoria interna da 16 GB, 2,25 GB di RAM e caratterizzato da un design quasi privo di cornici. La vistosa barra nera nella parte inferiore ospita degli speaker da 24 watt con supporto a DTS TruSurround, Dolby Audio con gestione dei bassi ottimizzata da JBL. Monta una versione di Android TV basata su Android 9.0.

Computer portatili 
Dopo il primo computer portatile di Nokia, presentato nel 2009 (Booklet 3G), Nokia, dal 2020, torna nel mercato dei laptop:
 Nokia Purebook S14: disponibile nelle versioni da 8 e 16 GB, il laptop esternamente presenta una finitura nera opaca di alta qualità e un rivestimento in poliuretano resistente all'abrasione, per un peso complessivo di 1,4 kg. Monta un processore Intel® Core™ di undicesima generazione, SSD NVMe da 512 GB e RAM DD4, ed è provvisto di porte HDMI, USB 3.1 e USB di tipo C. Ha un display IPS LED Full HD da 14" da 16,7 milioni di colori con un angolo di visione di 178°, una grande cornice sottile da 6,8 mm, rapporto schermo-corpo dell'82% e luminosità di 250 nit, una batteria da 3896 mAH (11,55 V) e fotocamera HD 720P da 1 MP. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11. Non venduto in Europa.
 Nokia PureBook X14: laptop con una tastiera full-size in stile chiclet e ampio touchpad con multi-touch, con display da 14 pollici (1.920 × 1.080 pixel) full HD LED Backlit IPS Display con Dolby Vision, processore 1,6 GHz Intel Core i5-10210U, GPU Intel UHD, RAM da 8GB DDR4 2666 MHz RAM, storage da 512GB, sistema operativo Windows 10 Home Edition, connettività Wi-Fi 802.11 e Bluetooth 5.1, due ingressi USB 3.1, uno USB 2.0 × 1, uno USB type C 3.1, una porta HDMI, un ingresso per cavi RJ45, un ingresso Audio out e uno Mic In, audio Dual speakers, Realtek HD Audio, peso di 1,1 kg, batteria da 46,7 Wh e fino a 8 ore di autonomia, ricarica rapida con output a 65W. In vendita solo sul mercato indiano.
 Nokia PureBook Pro: laptop declinato nelle versioni da 15 e 17 pollici. Possiedono una cover in alluminio, chip Intel Core i3-1220P, 10 core, 12 thread, fino a 4,4 GHz, realizzazione a 10 nm, TDP 28 watt, memoria da 8 GB di RAM DDR4 e 512 GB SSD, schermo IPS Full HD da 15,6 o 17,3 pollici con antiriflesso, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-A 3.2, due USB-C, lettore di schede microSD, ingresso jack audio da 3,5 mm, fotocamera anteriore da 2 megapixel, quattro altoparlanti, lettore di impronte digitali, batteria da 57 wattora, ricarica rapida via USB-C per il 60% in mezzora, Windows 11 preinstallato
 Nokia PureBook Fold: laptop 2-in-1 con una cerniera che consente di orientare il display a 360 gradi, permettendo quindi di avere all'occorrenza un notebook o un tablet, con schermo LCD IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 × 1080 pixel), 60 Hz, 250 nit di luminosità massima, touchscreen, CPU Intel Pentium Silver N6000, processo produttivo a 10 nm, quad core da 1,1 GHz (burst da 3,3 GHz), TDP 6 watt, GPU Intel UHD da 350 MHz (burst da 850 MHz), risoluzione massima 4K a 60 Hz, memoria da 8 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di spazio di archiviazione con espansione tramite microSD, fotocamera anteriore da 1 MP, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5, 2x USB-C 3.2, 1x USB-A 3.0, un jack audio da 3,5 mm, due altoparlanti da 1 watt, batteria da 38 Wh, ricarica a 45 watt, angolo di apertura di 360 gradi e sistema operativo Windows 11
 Nokia PureBook Lite: laptop identico al Purebook Fold, cerniera e modulo touch a parte. Ha uno schermo LCD IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD (1.920 × 1.080 pixel), 60 Hz, 250 nit di luminosità massima, CPU Intel Pentium Silver N6000, processo produttivo a 10 nm, quad core da 1,1 GHz (burst da 3,3 GHz), TDP 6 watt, GPU Intel UHD da 350 MHz (burst da 850 MHz), risoluzione massima 4K a 60 Hz, memoria da 8 GB di RAM LPDDR4x, 128 GB di spazio di archiviazione con espansione tramite microSD, fotocamera anteriore da 1 MP, connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5, due porte USB-C 3.2 e una porta USB-A 3.0, un jack audio da 3,5 mm, 2 altoparlanti da 1 watt, batteria da 38 Wh, ricarica a 45 watt, angolo di apertura di 135 gradi e sistema operativo Windows 11.

Accessori 
 Nokia Power Bank P6201
 Nokia Power Bank P6202
 Nokia Power Bank P6202-1
 Nokia Power Bank P6203
 Nokia Power Bank P6203-1
 Nokia Power Bank P6203-2
 Nokia Essential Power Bank E6205
 Nokia Essential Power Bank E6205-2
 Caricabatteria da auto Nokia Pro P6101
 Caricabatteria da auto Nokia Pro P6102
 Caricabatteria da auto Nokia Pro P6103
 Caricabatteria da auto Nokia Pro P6105
 Caricabatteria da auto Nokia Pro P6106
 Supporto per auto Nokia Essential E7203
 Supporto per auto Nokia Essential E7200
 Telecomando per Nokia Streaming Box 8000
 Nokia Game Controller 5000

Adattatori 

 Nokia Pro AC Adapter P6308
 Nokia AC Adapter P6306
 Nokia Essential AC Adapter E6310
 Nokia Pro AC Adapter P6305
 Nokia Pro AC Adapter P6309
 Nokia AC Adapter P6302
 Nokia Pro AC Adapter P6307

Cavi 

 Nokia Essential Cable E8100A
 Nokia Pro Cable P8200C
 Nokia Essential Cable E8101C
 Nokia Essential Cable E8101A
 Nokia Essential Cable E8100T
 Nokia Essential Cable E8100C
 Nokia Pro Cable P8200A
 Nokia Essential Cable E8100M

Dispositivi per lo streaming 
 Nokia Media Streamer
 Nokia Streaming Box 8000
 Nokia Streaming Box 800
 Nokia Streaming Box 8010

Ricevitori satellitari 
 Nokia 6000
 Nokia 7000

Router Wi-Fi 
 Beacon 1: Wi-Fi dual band,  (2x2 MIMO) e  (2x2 MIMO), capacità Wi-Fi: AC1200
Beacon 1.1:Supporta Wi-Fi 5, Capacità Wi-Fi: AC1200
Beacon 2: capacità di AX1800
 Beacon 3: Wi-Fi dual band,  (3x3 MIMO) e  (4x4 MU-MIMO), capacità Wi-Fi: AC3000
 Beacon 6: primo dispositivo Nokia a supportare Wi-Fi 6. Capacità Wi-Fi: AX4200

Prodotti da Nokia Networks 
Nokia Networks è una multinazionale di reti di telecomunicazioni con sede in Espoo, Finlandia, società controllata interamente da Nokia Corporation.

L'elenco dei prodotti è disponibile qui: Nokia Networks - Solutions, Services & Products

Prodotti da HMD Global (dal 2017) 

HMD Global produce dispositivi sotto marchio Nokia. L'azienda ha firmato un accordo con Nokia che consente di utilizzare il marchio di quest'ultima per i suoi dispositivi, comprendenti smartphone, tablet e feature phone.

Smartphone

Nel 2017 HMD Global decide di rilanciare il marchio Nokia puntando anche al settore degli smartphone con sistema operativo Android. I primi prodotti, i Nokia 3, 5 e 6, erano dei terminali di fascia bassa e medio-bassa che puntavano, comunque, sin da subito sulla qualità costruttiva elevata (come da tradizione per il marchio finlandese) e su Android in versione pressoché pura, cosiddetta stock, il quale garantisce maggior fluidità al sistema e aggiornamenti garantiti all'incirca come sui telefoni Google Pixel/Nexus (dei quali, in particolare, i terminali Nokia vengono definiti successori). 

A inizio 2018 (a partire dal MWC di Barcellona) avviene un ulteriore passo in avanti: i cellulari Nokia introdotti da quel momento in poi ottengono tutti (fatta eccezione per il Nokia 1 e, in generale, per tutti i modelli di fascia più bassa) la certificazione Android One, che, oltre a prevedere Android in versione stock, garantisce aggiornamenti software per i 18 mesi successivi al lancio. Il già citato Nokia 1 e tutti i modelli di fascia più bassa, invece, utilizzano Android Go, una versione più leggera (dotata anche di app dedicate, identificate come Go o Lite) e semplificata di Android 8.1, che mantiene comunque l'aspetto della versione stock classica.

A partire dal 2017 HMD Global, l'azienda che possiede la licenza per l'uso del marchio Nokia, riacquista gradualmente da Microsoft numerosi brevetti e marchi da utilizzare sui propri prodotti (come ad esempio, i marchi PureView e Lumia). A partire dal luglio 2017, invece, Nokia avvia una partnership con Zeiss con lo scopo di produrre le ottiche per i dispositivi Nokia di fascia più alta.

Sempre dallo stesso anno, inoltre, Nokia ha iniziato a produrre vari accessori (cover, cuffie, caricatori, ecc.) dedicati alla gamma di cellulari Nokia, talvolta riprendendo nomi già usati in passato dal marchio finlandese (ad esempio, Xpress On).

Nelle tabelle sottostanti sono presenti, suddivisi per serie di nomenclatura, tutti gli smartphone prodotti da HMD Global con marchio Nokia a partire dal 2017.

A partire dal 2021 la vecchia nomenclatura basata sulle sole cifre numeriche viene sostituita dalla nomenclatura con lettera seguita da una o più cifre.

Serie C

Serie G

Serie T

Serie X

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Serie 4

Serie 5

Serie 6

Serie 7

Serie 8

Serie 9

Feature phone 
I feature phone prodotti da HMD Global sono delle aggiunte ai precedenti modelli di produzione Microsoft già in commercio (Nokia 105, 130, 216, 222, 230). I Nokia 105 e 130, in seguito all'arrivo dei nuovi modelli nel 2017, rimangono in produzione su alcuni mercati e vengono identificati come Nokia 105 Classic e 130 Classic nelle versioni con una SIM, mentre i modelli dual SIM mantengono la solita denominazione.

Tra questa tipologia di dispositivi ha riscosso un ottimo successo la riedizione del Nokia 3310. Di questo telefono sono state rese disponibili anche delle versioni con connettività 3G e 4G che affiancano (o sostituiscono) la versione 2G. Il buon successo del 3310 ha spinto il marchio finlandese a ripetere la stessa operazione anche con il Nokia 8110, che è stato presentato nel 2018 in una nuova versione, Nokia 8110 4G, con connettività 4G, un processore Qualcomm 205 e il sistema operativo Smart Feature OS, basato su KaiOS, a sua volta derivato da Firefox OS. Entrambi i dispositivi rientrano nella categoria "Nokia Originals", che comprende riedizioni in chiave moderna di celebri prodotti del passato del marchio.

Di seguito sono elencati sia i feature phone di produzione HMD Global sia quelli di produzione Microsoft.
 Nokia 105 (2019): quarta generazione del Nokia 105, è dotato di uno schermo a colori da 1,77 pollici, batteria rimovibile, spazio d'archiviazione fino a 2000 contatti e 500 SMS, radio FM e una piccola torcia LED integrata nella scocca in policarbonato.
Nokia 105 4G (2021): Evoluzione del 105 2G del 2019. Disponibile anche in dual SIM. Tra le caratteristiche: 128 MB di RAM, display da 1,8 pollici, torcia e radio FM. Batteria da 1.020 mAh. Sistema operativo Nokia Serie 30+ e connettività 4G.
 Nokia 106: dual SIM, display QQVGA da 1,8 pollici, memoria interna da 4 MB, micro-USB, batteria rimovibile da 800 mAh, autonomia fino a 21 giorni in standby e fino a 15,7 ore in conversazione, radio FM, jack da 3,5 mm, torcia.
 Nokia 110 (2019): feature phone con Nokia Serie 30+, 4 GB di RAM, display da 1,77 pollici, dual SIM, radio FM, jack cuffie da 3,5 mm, fotocamera QVGA, batteria da 800 mAh rimovibile e durata in standby fino a 18 giorni.
Nokia 110 4G (2021): evoluzione del modello 110 SG del 2019. Disponibile anche in dual SIM. Tra le caratteristiche ci sono 128 MB di RAM, fotocamera posteriore, jack da 3,5 mm per le cuffie, display da 1,8 pollici, torcia e radio FM. Batteria da 1.020 mAh. Sistema operativo Nokia Serie 30+ e connettività 4G.
 Nokia 125 (2020): feature phone economico con sistema operativo Nokia Serie 30+, display QVGA da 2,4 pollici, memoria interna da 4 MB, RAM da 4 MB, CPU Mediatek, batteria da 1020 mAh, Bluetooth 3.0, radio FM, torcia, jack per cuffie da 3,5 mm e supporto per la rete 2G. Non è commercializzato in Italia.
 Nokia 130 (2017): sistema operativo Nokia Serie 30+, fino a 44 ore di riproduzione di musica via radio FM con auricolare o fino a un mese in standby con una sola ricarica, radio FM e lettore MP3 integrati, slot per microSD fino a 32 GB, scocca in policarbonato resistente, jack cuffie da 3,5 mm e porta di ricarica micro-USB, display QQVGA da 1,8 pollici, fotocamera posteriore da 0,3 MP e disponibile anche dual SIM.
 Nokia 150/150 Dual SIM: feature phone con sistema operativo Nokia Serie 30+, dotato di display da 2,4 pollici e tastierino numerico, radio FM, lettore MP3, supporto per le microSD e fotocamera con flash LED.
 Nokia 150 (2020): feature phone economico con Nokia Serie 30+, display QVGA da 2,4 pollici, memoria interna da 4 MB, RAM da 4 MB, CPU Mediatek e batteria da 1020 mAh, fotocamera VGA con flash LED, Bluetooth 3.0, radio FM, lettore MP3, jack per cuffie da 3,5 mm e supporto per la rete 2G. Non è commercializzato in Italia.
 Nokia 210: feature phone economico con Nokia Serie 30+, display da 2,4 polici QVGA, memoria interna da 16MB, memoria RAM da 4 MB, fotocamera posteriore VGA con flash LED e batteria rimovibile da 1020 mAh. Supporto alla navigazione web con possibilità di accedere a Facebook. Autonomia di un mese, possibilità di usare due SIM, torcia, radio FM, jack audio e micro-USB. Non è commercializzato in Italia.
 Nokia 215 4G (2020): feature phone con display QVGA da 2,4 pollici, RAM da 64 MB e archiviazione interna da 128 MB, Bluetooth, jack da 3,5 mm, radio FM e batteria rimovibile da 1200 mAh.
 Nokia 216 Dual SIM: feature phone con display QVGA da 2,4 pollici, fotocamera frontale e posteriore con flash LED, RAM da 16 MB, 32 MB di archiviazione interna, batteria rimovibile da 1020 mAh.
 Nokia 220 4G: supporta le chiamate VoLTE in alta definizione su 4G e consente di navigare su web. È possibile inoltre utilizzare il telefono come radio portatile - senza l’ingombro di auricolari. Dotato di fotocamera posteriore e flash.
 Nokia 225 4G (2020): feature phone con display QVGA da 2,4 pollici, RAM da 64 MB e archiviazione interna da 128 MB, Bluetooth, jack da 3,5 mm, radio FM, batteria rimovibile da 1200 mAh e fotocamera VGA.
 Nokia 800 Tough: feature phone progettato per l'uso intensivo, con KaiOS e 512 MB di RAM, display da 2,4 pollici, radio FM e batteria non rimovibile da 2100 mAh. È in grado di resistere a condizioni estreme: impermeabile fino 1,5 metri per 30 minuti, anticaduta (è protetto da cadute accidentali sulle superfici più dure, come il cemento, da un'altezza fino a 1,8 metri) e resistente a sabbia e a temperature comprese tra -20 e +55 gradi. Batteria di lunga durata (fino a 43 giorni in standby), connessione Internet 4G LTE, tasto Assistente Google dedicato, fotocamera da 2 MP con flash LED, torcia da 198 lumen e supporto per le app come Google Maps e WhatsApp.
 Nokia 2720 Flip: feature phone derivato dal Nokia 2720 del 2009 con design a conchiglia, con KaiOS, 4G, 512 MB di memoria, display da 2,8 pollici (interno) e 1,3 pollici (esterno), 4 GB di memoria, fotocamera da 2 MP con flash, batteria da 1500 mAh rimovibile che permette fino a 29 giorni in standby. Disponibile anche in versione dual SIM.
 Nokia 2760 Flip: feature phone, successore del 2720 Flip, con apertura a conchiglia. Monta sistema operativo Nokia Series 30+ , uno schermo da 2,8 pollici con risoluzione QVGA all’interno e uno schermo  da 1,77 pollici con risoluzione QQVGA sulla cover, fotocamera con risoluzione VGA da 0,3 megapixel, chip di sistema Unisoc T107, 48 megabyte di RAM, 128 megabyte di memoria interna, slot per schede di memoria microSD con supporto per schede da 32 gigabyte, due slot per schede nano SIM, connessione Bluetooth 4.2 e Micro- USB e connessioni da 3,5 mm. La radio FM può anche essere ascoltata in modalità wireless ed è disponibile anche un lettore MP3. Ha una batteria da 1.450 mAh rimovibile e sostituibile.

 Nokia 3310 (anche nelle versioni dual SIM e 3G): feature phone con display QVGA da 2,4 pollici, memoria interna da 16 MB espandibile, fotocamera da 2 MP con flash LED, radio FM, Bluetooth 3.0, Nokia Serie 30+.
 Nokia 5310 (2020): è la riedizione del 5310 XpressMusic, uno dei telefonini di maggior successo della Casa finlandese. Monta il sistema operativo Nokia Serie 30+, ha i tasti fisici e un display da 2,4" QVGA. Include due speaker frontali dal volume molto elevato, include la radio FM wireless e ci sono i tasti dedicati alla riproduzione musicale. Include, inoltre, un'applicazione per leggere gli MP3. Ha una batteria rimovibile da 1200 mAh e una fotocamera posteriore VGA. La RAM è di 8 MB e l'archiviazione interna di 16 MB. È previsto uno slot per micro SD.
 Nokia 5710 XpressAudio: riprende il Nokia 5310 XpressMusic del 2007, è un telefono cellulare con degli auricolari wireless integrati nel retro nascosti da un meccanismo a scorrimento in cui si ricaricano. Schermo da 2,4 pollici QVGA, fotocamera posteriore da 0,3 MP, bluetooth 5.0, memoria interna da 128 MB, supporto per schede MicroSD fino a 32 GB e RAM da 48 MB, sistema operativo S30+, auricolari wireless integrati, equalizzatore, radio FM wireless e lettore MP3.
 Nokia 6300 4G (2020): feature phone ispirato al Nokia 6300 del 2006, con sistema operativo KaiOS e disponibile anche con connettività dual SIM
Nokia 6310 (3021): feature phone ispirato al Nokia 6310 del 2002. Display da 2.8” QVGA, memoria RAM da 8MB, memoria di archiviazione da 16GB espandibile tramite microSD, Fotocamera posteriore da 0,3 MP, batteria da 1.150mAh. Sistema operativo S30+
 Nokia 8000 4G (2020): (anche dual SIM) feature phone con sistema operativo KaiOS, schermo LCD da 2,4 pollici con risoluzione QVGA, CPU Qualcomm Snapdragon 210, RAM da 512 MB e archiviazione interna da 4 GB (espandibile tramite microSD fino a 128 GB), batteria rimovibile da 1500 mAh, fotocamera posteriore da 2 MP con flash e autonomia fino 25 giorni per il single SIM e 18 giorni per il dual SIM.

 Nokia 8110 4G: Smart Feature OS, display da 2,4 pollici, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna, radio FM, micro SIM, dual SIM, fotocamera posteriore da 2 MP.
 Nokia 8210 4G: feature phone derivato dal Nokia 8210 di fine anni 90, ha una connessione 4G, con supporto VoLTE e display a colori da 2,8 pollici e monta una batteria da 1.450mAh.

Altri cellulari 
 100, 101, 103, 105, 105 Classic, 105 Dual SIM, 106, 107, 108, 108 Dual SIM, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 130, 130 Dual SIM, 150
 206, 207, 208, 208 Dual SIM, 215, 216, 216 Dual SIM, 220 Dual SIM, 222, 222 Dual SIM, 225, 225 Dual SIM, 230, 230 Dual SIM
 301
 500, 515, 515 Dual SIM
 603
 700, 701, 702T (in esclusiva per il mercato cinese)
 801T (solo per il mercato cinese), 808 Pureview
 1000, 1010, 2010, 2020, 2030, 2050, 2060, 3000, 3020, 3030, 3050, 3070, 3080, 3090, 3110 (venduti solo per il mercato cinese)
 C1-01, C1-02, C2-00, C2-01, C2-02, C2-03, C2-05, C2-06, C2-07 C3-00, C3-01, C3-01 Gold Edition, C5-00, C5-00 5 MP, C5 TD-SCDMA (venduto solo in Cina), C5-03, C5-04, C5-05, C5-06, C6-00, C6-01, C7-00, C7-00 Astound (solo per il mercato americano)
 E5-00, E6-00, E7-00
 N8-00, N9-00, N950
 T7-00 (venduto solo per il mercato cinese e il mercato indiano)
 X1-00, X1-01, X2-00, X2-01, X2-02, X2-05, X3-00, X3-02, X3-02.5, X5 TD-SCDMA (venduto solo in Cina), X5-01 (non venduto in Italia), X6-00, X7-00
 Oro

Sistemi operativi 
 Serie 30+
 Smart Feature OS
 KaiOS

Prodotti del passato 
I cellulari in grassetto sono cellulari smartphone con Symbian OS.

Cellulari

Mobira/Nokia (1982-1992)
Questi sono i primi cellulari prodotti da Nokia, dal 1982 al 1992. Utilizzano tutti la connettività 1G.

Serie originali (1992-2003)
Alcuni di questi terminali sono i primi dell'azienda finlandese a sfruttare il networking 2G. Il primo a sfruttare il 2G è stato il Nokia 1011.

Serie a quattro cifre

Serie 1xxx - Ultrabasici (1996-2010)
Questa serie comprende telefoni di fascia bassa, che sono rivolti ai Paesi in via di sviluppo e a chi usa il cellulare esclusivamente per chiamare o, talvolta, messaggiare. Due telefoni di questa serie, il 1100 e il 1110, sono tra i cellulari più venduti di sempre, e in particolare il 1110 è il telefono più venduto di sempre. Tra questi telefoni, il più dotato è il 1680 classic, che è l'unico della serie ad avere, tra le altre cose, una fotocamera VGA.

Serie 2xxx - Basici (1994-2010)
Analogamente alla serie 1000, la serie 2000 comprende dispositivi con poche funzioni essenziali ma più avanzati della già citata serie. Alcuni modelli della serie 2000 hanno, infatti, fotocamere, connettività 3G e schermi a colori fino con risoluzione a 240×320 pixel.

Modello più noto della serie è il 2110, il telefono che ha reso la Nokia conosciuta come produttrice di telefonini. Fu prodotto per diversi anni in più versioni, come il 2110

Serie 3xxx - Expression

Serie 5xxx - Active

Il 5210 ha tra le sue caratteristiche le cover di gomma Xpress-On, il protocollo WAP e un termometro interno. La temperatura è quella interna della batteria del telefono, questa caratteristica è presente anche in tutti i telefoni successivi che hanno abilitato il "netmonitor". Il 5210 è soprannominato "telefono del muratore" per la sua scocca di gomma a prova di schizzi e impatti. Il suo successore è il 5100, e dopo questo il 5140 e 5140i.

Il 5510 è stato il primo telefono Nokia con un lettore MP3 interno e una memoria da 64 megabyte per archiviare i file musicali. Possiede anche una tastiera QWERTY completa e un display monocromatico da 84 × 48 pixel. Questo telefono non ebbe un grande successo di vendita nonostante la pubblicità televisiva, probabilmente a causa del costo e delle dimensioni elevate, per questo fu rimpiazzato dal Nokia 3300.

Il 5800, distribuito nel dicembre 2008, è stato il primo smartphone touch-screen prodotto dalla casa finlandese. Basato principalmente sulla riproduzione multimediale, è stato definito da molti l'anti-iPhone.

Il 5230 è il primo touchscreen Nokia economico, distribuito nel novembre 2009 al prezzo di 189 euro.

Serie 6xxx - Classic Business

Serie 7xxx - Fashion e sperimentali

Il Nokia 7390, insieme al 7373 e 7360, è il cellulare di punta della serie L'amour collection.

Serie 8xxx - Premium

Serie 9xxx - Communicator

Cellulari con funzioni avanzate

Cseries
La linea CSeries comprendeva dispositivi ottimizzati per l'uso dei social network e la condivisione a prezzi accessibili.

C1-00 e C2-00 sono cellulari dual-SIM, ma nel Nokia C1-00 entrambe le SIM non possono essere utilizzate contemporaneamente.

Eseries

Nseries

Xseries

Serie a tre cifre con Symbian (2011-2012)
Questi sono gli ultimi smartphone nati con Symbian^3, una delle ultime release del sistema operativo Symbian.

Asha

Lumia

Nokia X

Feature phone a 3 cifre (dal 2011)
La serie di feature phone a 3 cifre è stata introdotta nel 2011 con i modelli 100 e 101. Questa serie di telefoni, che è stata creata per sostituire le vecchie serie di cellulari Nokia (ad esempio 1000, 2000, 3000) in occasione di un cambio di strategia sui nomi dei cellulari. In questa serie sono inclusi sia telefoni con sistema operativo S30 (prodotti fino al 2014) , sia telefoni con sistema operativo S30+ (prodotti dal 2013), sia telefoni con sistema operativo S40 (fino al 2014). Alcuni di questi telefoni sono dotati o della sola connessione 2G, o della connessione 2.5G oppure della connettività 3G.

Dal dicembre 2016, i modelli 105 (2015), 130 (2015), 216, 222, 230 vengono inseriti nei listini di HMD Global, dove affiancheranno i modelli introdotti successivamente dall'azienda licenziataria del marchio finlandese.

Nella tabella sono presenti anche i modelli prodotti da HMD Global appartenenti a questa serie.

Console portatili

Decoder digitali 
 Nokia Dbox
 Nokia Dbox2
 Nokia Mediamaster 9500 S
 Nokia Mediamaster 9500 C
 Nokia Mediamaster 9600 S
 Nokia Mediamaster 9600 C
 Nokia Mediamaster 9610 S
 Nokia Mediamaster 9701 S Goldbox
 Nokia Mediamaster 9800 S
 Nokia Mediamaster 9850 T
 Nokia Mediamaster 9900 S
 Nokia Mediamaster 110 T
 Nokia Mediamaster 210 T
 Nokia Mediamaster 221 T
 Nokia Mediamaster 230 T
 Nokia Mediamaster 260 T
 Nokia Mediamaster 260 C
 Nokia Mediamaster 310 T

Modem ADSL 
 Nokia M10
 Nokia M11
 Nokia M1122
 Nokia MW1122
 Nokia M5112
 Nokia M5122

Dispositivi WLAN 
 Nokia A020 (access point)
 Nokia A021 (access point/router)
 Nokia A032 (access point)
 Nokia C020 (PCMCIA Card IEEE 802.11 2 Mbit/s, DSSS, prodotta da Samsung)
 Nokia C021 (PCMCIA Card con antenna esterna)
 Nokia C110 (PCMCIA Card IEEE 802.11b 11 Mbit/s)
 Nokia C111 (PCMCIA Card con antenna esterna)
 Nokia MW1122 (modem ADSL con scheda di rete wireless)
 Nokia D211 (PCMCIA Card WLAN/GPRS)

Centrali telefoniche 
 Nokia DX200
 Nokia DX220
 Nokia DX220 Compact

GPS 
 Nokia 5140 GPS Cover
 Modulo wireless GPS Nokia LD-1W
 Modulo wireless GPS Nokia LD-3W
 Navigation Kit per Nokia 770 Internet Tablet, che comprende il ricevitore GPS LD-3W con software dedicato
 Nokia 330 Navigator

TETRA 
 Nokia THR400
 Nokia TMR400
 Nokia THR420
 Nokia THR600
 Nokia THR850
 Nokia THR880
 Nokia TMR880
 Nokia THR880i

Tablet
 Nokia 770 Internet Tablet
 Nokia N800 Internet Tablet
 Nokia N810 Internet Tablet
 Nokia N900 Internet Tablet
Nokia Lumia 2520
Nokia N1
Nokia T10
Nokia T20
NokIA T21

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni